Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Wołodźko – polski dziennikarz
 Franciszek Wołodźko – polski polityk, samorządowiec
 Krzysztof Wołodźko – polski dziennikarz, filozof, publicysta